Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le club du SC Mazamet.

Phase de qualification 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (15 points) contre Mazamet (17) et Mont-de-Marsan (16) contre Perpignan (15).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1957-1958
Rugby à XV en 1957
Sport en France en 1957
Rugby à XV en 1958
Sport en France en 1958